Helfen ist der Familienname folgender Personen
 Werner Helfen (1914–2004), deutscher Polizeioffizier und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Otto Mänchen-Helfen (1894–1969), österreichisch-US-amerikanischer Althistoriker und Sinologe

Siehe auch
 Hilfe
 Reiterhilfen